Married Life – film del 1920 diretto da Erle C. Kenton
Arsenico e vecchi confetti (Married Life) –  film del 2007 diretto da Ira Sachs